Албрехт VI (Albrecht VI) може да се отнася за:

 Албрехт VI (Австрия), херцог (1457 – 1463)
 Албрехт VI (Мекленбург), херцог (1438 – 1483)
 Албрехт VI, херцог на Бавария-Лойхтенберг (1646 – 1650, † 1666)
 Албрехт VI, граф на Хабсбург (1308 – 1358) e Албрехт II (Австрия)